Castellan peut désigner :

Patronyme 

Noël-Georges Castellan (1764-1812), colonel du Premier Empire
Antoine-Laurent Castellan (1772-1838), peintre, graveur et voyageur français
Charles Castellan (1812-1851), poète mauricien
Jeanne-Anaïs Castellan (1819-1861), soprano française
Dominique Castellan (1856̟-1936), prélat français, ancien archevêque métropolitain de Chambéry
Georges Castellan (1920-2014), journaliste et historien français
Jacques Castellan (1945- ), footballeur français

Autre 

Le castellan polonais, un titre en Pologne.

Homonymie de patronyme